Tange Å är ett vattendrag i Danmark.   Det ligger i Silkeborgs och Viborgs kommuner i Region Mittjylland, i den centrala delen av landet,  km väster om Köpenhamn. Tange Å mynnar ut i sjön Tange Sø som i sin tur avvattnas genom Gudenå.

Källor 

Vattendrag i Region Mittjylland